Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2005 го́да () — 14-й сезон Первой лиги Латвии по футболу.

Турнирная таблица 

Команды, помеченные курсивом, принимают участие в Первой лиге вне конкуренции, так как являются дублёрами клубов Высшей лиги.

Лучшие бомбардиры 

 13 мая после одной сыгранной игры «Вента-2» снялась с турнира из-за финансовых проблем. Результат единственной игры со «Сконто-2» (0:1) был аннулирован.
 После 7 проведённых игр «Динабург-2» снялся с турнира из-за нехватки игроков для двух команд. Результаты всех игр (+2, =3, -2, 16:11) были аннулированы:
 «ЮФЦ Сконто» − «Динабург-2» − 2:4
 «Динабург-2» − «Юрмала-2» − 0:2
 «Динабург-2» − «Елгава» − 6:0
 «Сконто-2» − «Динабург-2» − 2:2
 «Динабург-2» − «Металлург-2» − 1:1
 «Албертс» − «Динабург-2» − 2:2
 «Динабург-2» − «Диттон» − 1:2
 «ОСЦ/ФК33» засчитано техническое поражение (0:3) за неявку на игру 26-го тура  «Сконто-2» — «ОСЦ/ФК33» (6 ноября).
  В переходном матче за право в 2006 году играть в Высшей лиге «Диттон» обыграл «Олимп» — 2:0.

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2005
 Кубок Латвии по футболу 2005
 Вторая лига Латвии по футболу 2005

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 

2005
Футбол в Латвии в 2005 году